Who the Fuck Are Arctic Monkeys? — мини-альбом, а также сингл британской инди-рок-группы Arctic Monkeys, выпущенный 24 апреля 2006 года в Великобритании, а на следующий день — в США. Содержит песню «The View from the Afternoon» из их дебютного альбома Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, а также четыре другие композиции.

В качестве мини-альбома был выпущен в Канаде и Австралии, а как сингл — в Европе.

Информация об альбоме 
Arctic Monkeys планировали выпустить «The View from the Afternoon» отдельным синглом, однако решили расширить релиз до полноценного мини-альбома. Все песни, за исключением «The View from the Afternoon», являлись новым материалом, несмотря на то, что «Cigarette Smoker Fiona» представлял собой изменённый ранний трек «Cigarette Smoke», который появлялся в демозаписи Beneath the Boardwalk.

«Despair in the Departure Lounge» впервые была исполнена 13 марта 2006 года на концерте в Сан-Франциско в Great American Music Hall, когда аппаратура Энди Николсона сломалась и Алексу Тёрнеру пришлось самому развлекать толпу.

Ввиду наличия бранной лексики в песне «Who the Fuck are Arctic Monkeys?» её не транслировали по радио, что, впрочем, никак не повлияло на популярность группы, так как она использовала в качестве средства продвижения интернет.

Дизайн обложки был сделан ливерпульской студией Juno, фотография — Тимом Клисби.

Список композиций

Участники записи 
Arctic Monkeys
 Алекс Тёрнер — ведущий вокал, соло- и ритм-гитара; автор песен
 Джейми Кук — соло и ритм-гитара
 Мэтт Хэлдерс — ударные, вокал; соведущий вокал в «Who the Fuck Are Arctic Monkeys?»
 Энди Николсон — бас-гитара

Оформление
 Juno Liverpool — дизайнер
 Тим Клисби () — фотография

Технический персонал
 Джим Аббис () — продюсирование, звукозапись (только «The View from the Afternoon»)
 Юэн Дэвис () — звукозапись (только «The View from the Afternoon»)
 Симон Барникотт () — сведение (только «The View from the Afternoon»)
 Майк Кросси () — сведение (композиции с #2 по #4); продюсирование, звукорежиссура (композиции с #2 по #5)
 Помощники:
 Оуэн Скиннер () — сведение (только «The View from the Afternoon»)
 Энди Сэйворс () — звукорежиссура (композиции #2 и #3)
 Бэн Мейсон () — звукорежиссура (композиции #4 и #5)
 Алан Молдер () — сведение (только «Who The Fuck Are Arctic Monkeys?»)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Who The Fuck Are Arctic Monkeys? на официальном сайте группы
 
 Тексты песен альбома на MetroLyrics

Мини-альбомы 2006 года
Альбомы Arctic Monkeys
Синглы 2006 года
Синглы Arctic Monkeys
Альбомы Domino Records
Альбомы инди-рока
Альбомы альтернативного рока